Guarataro peut désigner :

Guarataro : l'une des cinq divisions territoriales et l'une des quatre paroisses civiles la municipalité de Sucre dans l'État de Bolívar ;
 Guarataro : capitale de la paroisse civile de Guarataro, dans la municipalité de Sucre dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme